La malasada (parfois écrit malassada) est un dessert d'origine portugaise très populaire à Hawaii apporté par les immigrants portugais essentiellement des Açores et Madère.
En effet, les industries du sucre et de l'ananas avaient besoin de main-d'œuvre pendant le  à Hawaii. C'est pourquoi, des travailleurs (de canne à sucre) des Açores et de Madère ont immigré à Hawaii en amenant avec eux la recette des malasadas. De plus, ce dessert est associé au mardi gras. Les malasadas sont des boules de pâte levée frites et enrobées de sucre.En français nous disons « mal cuit » en portugais.
La malasada est considérée comme un mets délicat à Hawaii.

Références

Dessert
Dessert portugais
Friture